

Сент-Круа-Фоллс — місто, штат Вісконсин
 Сент-Круа-Фоллс — місто, штат Вісконсин